24-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в апреле-августе 1965 года. Обладателем Кубка в восьмой раз стал московский «Спартак». Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» — выбыло в 1/16 финала. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в трёх зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап

РСФСР

Зона 
Команды класса «Б» из шести зон РСФСР зональные турниры относящиеся к кубку СССР 1965 года не проводили. В финальную часть кубка СССР были заявлены 6 команд из РСФСР из кубковых зональных соревнований прошлого 1964 года, победители зон команды «Текмаш» (Кострома), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Нефтяник» (Фергана), «Локомотив» (Красноярск) и два финалиста — «Трудовые резервы» (Курск) и «Динамо» (Сухуми), так как в этих зонах команды победители играли в кубке как представители 2 группы класса «А» первенства 1965 года.

УССР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 1 зоны УССР 1965 года.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 2 зоны УССР 1965 года.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 3 зоны УССР 1965 года.
 Зональный турнир.

Финальный этап 
В финальных соревнованиях приняли участие:
 17 команд 1 группы класса «А».
 30 команд (из 32) 2 группы класса «А». Не играли в кубке команды «Текстильщик» (Иваново) и «Волга» (Калинин).
 3 победителя зональных соревнований из Украинской ССР.
 6 представителей из РСФСР команд класса «Б» из кубковых зональных соревнований прошлого 1964 года: победители зон команды «Текмаш» (Кострома), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Нефтяник» (Фергана), «Локомотив» (Красноярск) и два финалиста: «Трудовые резервы» (Курск) и «Динамо» (Сухуми), так как в этих зонах команды победители играли в кубке как представители 2 группы класса «А» первенства 1965 года. Все команды, попавшие в кубок из зональных турниров, играли в финальном турнире кубка СССР с 1/32 финала.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Дополнительный матч 

«Спартак» (Москва) получил право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ(архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1965 году